Rogell est un patronyme porté notamment par :

 Albert S. Rogell (1901-1988), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Sid Rogell (1900-1973), producteur américain.

Homonymie de patronyme